Pays de Saint-Brieuc peut faire référence à :
 Pays de Saint-Brieuc, un des neuf pays historiques de Bretagne.
 Pays de Saint-Brieuc, un des vingt-et-un pays, au sens de la loi de 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire de la région Bretagne et l'un des vingt-sept de la Bretagne historique.